Atames, déu grec
 Atames, filòsof pitagòric grec